Люсиль Боган (, ) — американская певица и автор песен. Она также записывалась под псевдонимом Бесси Джексон (). Музыкальный критик Эрнест Борнеман заявил, что Боган была одной из «большой троицы блюзовых исполнителей», наряду с Ма Рейни и Бесси Смит.

Биография 
Люсиль Боган родилась у Люсиль Андерсон в Амори, штат Миссисипи, и выросла в Бирмингеме, штат Алабама. В 1914 году она вышла замуж за Назарета Ли Богана, железнодорожника, и в 1915 или 1916 году родила сына Назарета-младшего. Позже она развелась с Боганом и вышла замуж за Джеймса Спенсера, который был на 22 года моложе её.

Впервые она записала водевильские песни для Okeh Records в Нью-Йорке в 1923 году вместе с пианистом Генри Калленом. Позже в том же году она записала «Pawn Shop Blues» в Атланте, штат Джорджия; это был первый случай, когда исполнитель чёрного блюза был записан за пределами Нью-Йорка или Чикаго.

К 1930 году многие её песни затрагивали темы употребления алкоголя и секса, такие как «Sloppy Drunk Blues». Многие песни Боган, большинство из которых она написала сама, имеют слегка завуалированные юмористические сексуальные отсылки. В частности, тема проституции фигурировала в нескольких её записях.

В 1933 году она вернулась в Нью-Йорк и, видимо, чтобы скрыть свою личность, начала записываться как Бесси Джексон для лейбла Banner ARC.

Примечания 

Блюзовые певцы и певицы США
Авторы-исполнители США
Авторы-исполнители XX века